Подлу́жье — топоним

Белоруссия 
 Подлужье — деревня, Домачевский поселковый Совет Брестского района Брестской области
 Подлужье — упразднённый посёлок, Светиловичский сельсовет Ветковского района Гомельской области
 Подлужье — деревня, Ленинский сельсовет Чечерского района Гомельской области
 Подлужье — деревня, Комсомольский сельсовет Копыльского района Минской области
 Подлужье — деревня, Берёзовский сельсовет Глусского района Могилёвской области
 Подлужье — деревня, Стайковский сельсовет Кировского района Могилёвской области
 Подлужье — деревня, Красногорский сельсовет Мстиславского района Могилёвской области

Россия 
 Подлужье — деревня, Егорьевский район Московская область.
 Подлужье — деревня, Коломенский район, Московская область.
 Подлужье — Крестецкий район, Новгородская область
 Подлужье — Любытинский район, Новгородская область
 Подлужье — Голубоозерская волость, Невельский район, Псковская область
 Подлужье — Барутская волость, Новоржевский район, Псковская область
 Подлужье — Хиславичский район

Украина 
 Подлужье — село, Верхнеднепровский район, Днепропетровская область
 Подлужье — село, Тысменицкий район, Ивано-Франковская область
 Подлужье — село, Дубенский район, Ровненская область